Die Saison 2010/11 der Namibia First Division sollte ursprünglich Mitte September 2010 beginnen und Anfang August 2011 enden. Aufgrund der auch in den letzten Jahren anhaltenden finanziellen Probleme begann die Saison jedoch erst Anfang Februar 2011. Die Liga wurde am 24. Mai 2011 beendet.

Die Liga ist in eine nördliche (NSFD) und südliche (SSFD) Teilliga untergliedert.

Preisgeld 
Die beiden Sieger erhalten ein Preisgeld von N$ 25.000, die beiden zweitplatzierten je N$ 15.000, der Dritte N$ 8000 sowie der Vierte N$ 5000.

Northern Stream 
Der in den Vorjahren übliche Spielmodus mit 13 Mannschaften wurde auf 12 Mannschaften verändert.
Anmerkung: Angaben in kursiv entsprechen nicht dem aktuellen Stand. Die Liga ist seit Ende Mai beendet, jedoch gibt es noch keine offiziellen Endstände. Es wurde nur bekannt, dass United Stars aufgestiegen ist.

Southern Stream 
Die in den Vorjahren übliche Aufteilung in Inland und Küste wurde in dieser Saison aufgehoben.

2010
Namibia First Division 2010/11